Crinitospora är ett släkte av svampar. Crinitospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crinitospora